Manti peut faire référence à :

 Manti Te'o (né en 1991), joueur américain de football américain.

Toponymes  
 Manti, une ville américaine ;
 Le Grand Manti, un sommet du massif de la Chartreuse en France.

Divers 
 Le Mänti, une langue construite par Daniel Tammet ;
 Les mantı sont des ravioles de viandes d'origine turque.